Алекса́ндр Васи́льевич Попо́в:
 Попов, Александр Васильевич (1808—1865) — русский востоковед, монголовед.
 Попов, Александр Васильевич (1855—1880) — русский филолог.
 Попов, Александр Васильевич (1903—1962) — советский селекционер свеклы, лауреат Ленинской премии.
 Попов, Александр Васильевич (1919—1941) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Попов, Александр Васильевич (1924—1991) — советский учёный-медик и педагог, токсиколог, организатор здравоохранения и медицинской науки.
 Попов, Александр Васильевич (род. 1947) — член Совета Федерации ФС РФ.
 Попов, Александр Васильевич (род. 1953) — генерал-майор.